Berschbach (luks. Bierschbech) – małe miasteczko w centralnym Luksemburgu, w gminie Mersch. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 150 osób.

Wsie w dystrykcie Luksemburg